Серебро может означать:
 Серебро — химический элемент и благородный металл.
 Фульминат серебра
 Нитрат серебра(I)
 Коллоидное серебро
 Ямб (слиток серебра)
 Аргентит
 «Серебро» — российская музыкальная женская поп-группа.
 «Серебро» — украинская (г. Николаев) музыкальная рок-группа (лидер Дмитрий Твердый).
 «Серебро» — российский телесериал 2008 года, режиссёр Юрий Волкогон.
 Серебряный рубль — в 1704—1897 гг. денежная единица Российской империи.
 Серебро — цвет в геральдике.
 «Волшебное серебро» (оригинал Julenatt i Blеfjell) — норвежский фильм 2009 года.
 Серебро — фигура в сёги и большинстве их вариантов.

История 
 Закамское серебро
 Зимнее серебро

Музыка 
 День Серебра

Персоналии 
 Серебро, Михаил Семёнович — советский российский актёр, режиссёр, драматург, писатель.
 Серебров